139-я дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне:

 139-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 139-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована осенью 1941 года.
 139-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована зимой 1941 года.
 См. также 
 Улица 139-й стрелковой дивизии